Das Einzel-Skispringen der Männer von der Großschanze bei den Olympischen Winterspielen 1964 wurde am 9. Februar auf der Bergiselschanze in Innsbruck ausgetragen.

Die 52 Teilnehmer aus 15 Nationen absolvierten drei Sprungdurchgänge, von denen für jeden Springer die beiden besten gewertet wurden.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Normalschanze